Droga I/64 – droga krajowa w zachodnich Czechach
 Droga I/64 – droga krajowa I kategorii prowadząca południkowo przez Słowację